Махач () — чешская фамилия. Известные носители:

 Махач, Олдржих (1946—2011) — чешский хоккеист.

Другие значения:
 Дахадаев, Магомед-Али (псевдоним Махач) (1882—1918) — революционный деятель Дагестана.
 Mahatch Fighting Championship — украинская лика по проведению боёв на голых кулаках.